Софора:
 Софора — род деревьев и кустарников семейства бобовых.
 «Софора» — эксперимент по отработке новых методов сборки в открытом космосе крупногабаритных конструкций с использованием термомеханических соединений из материалов, обладающих эффектом памяти формы.
 Ферма «Софора» — стержневая конструкция длиной 14,5 м, состоящая из 20 секций, установленная на модуле «Квант» орбитальной станции «Мир» космонавтами А. П. Арцебарским и С. К. Крикалевым в июле 1991 г.